Stilwell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stilwell (Indiana)
 Stilwell (Kansas)
 Stilwell (Oklahoma)

Stilwell ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Stilwell (* 1955), kanadische Sängerin
 Joseph Stilwell (1883–1946), US-amerikanischer General
 Richard G. Stilwell (1917–1991), US-amerikanischer General
 Silas Moore Stilwell (1800–1881), US-amerikanischer Rechtsanwalt, US-Marshal, Schriftsteller und Politiker
 Thomas N. Stilwell (1830–1874), US-amerikanischer Politiker
 Victoria Stilwell (* 1969), britische Hundetrainerin und Buchautorin

Siehe auch:

 Stillwell